Art of Dying – gruppo musicale canadese
 Art of Dying – album degli Art of Dying del 2006
 Art of Dying – brano musicale di George Harrison del 1970 noto anche come The Art of Dying